Littoral (departement), een departement van Benin
 Littoral (regio), een provincie van Kameroen

Zie ook 
 Litoral
 Littoraal